Nesteriwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Nesteriwzi (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Nesteriwzi (Sboriw)